Бульйон 

 Бульйон — страва.

Персоналії 
 Готфрід Бульйонський

Топоніми

Бульйон — містечко.
 Бульйонський замок